

Anatomie 

L'atrium (pluriel : atria) est la nouvelle nomenclature appliquée à une région du cœur anciennement appelée oreillette.

C'est aussi une  partie du troisième ventricule, situé dans le cerveau, entre les deux masses thalamiques et sous le fornix.

Architecture 

Depuis les Étrusques et ensuite dans la Rome antique, l'atrium est la pièce centrale de la maison, ouverte au centre du toit pour recueillir les eaux de pluie par le compluvium et laisser entrer la lumière. 
Dans l'architecture actuelle, l'atrium constitue une sorte de cour intérieure, dont l'ouverture centrale peut être fermée par un vitrage.

Dans des églises primitives, comme par exemple dans la basilique paléochrétienne de Saint-Pierre de Rome, l'atrium était une partie de l'édifice qui précédait la nef.

Moyen Âge 

Au Moyen Âge, l'atrium (pluriel atria) est le cimetière, encore quelquefois appelé aujourd'hui l'âtre.

Édifice public

L'Atrium est un lieu culturel de Fort-de-France, en Martinique
L'Atrium est un centre commercial sur la commune de Sarrola-Carcopino, à la périphérie d'Ajaccio, en Corse
L'Atrium Casino est le nom du casino de Dax, dans les Landes